«Стеклянный лабиринт» — советский художественный фильм Марка Осепьяна 1989 года. Премьера состоялась в феврале 1990 года. Фильм снят по повести Юрия Чернякова.

Сюжет 
Праздничные ноябрьские дни 1980 года. Учащийся ПТУ Саша Лукашов отмечает сегодня день рождения. Рано утром по пути в училище к нему заходят его друзья — Бонифаций и Серый. Они немного выпивают вместе и затем отправляются на практику. В училище из-за перекура в туалете их отводят к директору, который замечает, что они ещё и пьяны. Ребят отправляют домой. Они совершенно не против и отправляются в магазин.

В очереди они встречают Алхимика, соседа Серого, который приглашает их пойти «сообразить» к нему на квартиру. Алхимик — это взрослый мужик, который уже не один раз сидел в тюрьме, но Серый с ним дружит, поскольку его собственный отец его обижает. Выпивая, Алхимик слегка отчитывает именинника Сашу Лукашова, потому как недолюбливает «аристократов» и «генеральских сынков». Дело в том, что хоть Лукашов и учится в ПТУ, его родители «большие люди» и даже могут выезжать на Запад. Завязывается спор. Компания покидает квартиру бывшего зека.

Далее молодые люди отправляется в ресторан, где и проводят весь оставшийся вечер. После ресторана, гуляя по ночному городу, цепляются к молодой паре, затем убегают от «ментов» и прячутся в зоопарке. В зоопарке же, прогуливаясь мимо вольера с ланями, Саша решает «освободить» их. Ланей вытаскивают из жилища и перекидывают через ограду. На утро же оказывается, что у ланей был детёныш, который, оставшись один, умер от холода, а мама-лань, пытаясь пробраться к нему назад в вольер, застряла в решётке и задохнулась. Об этой истории стало известно из газет, вандалов начинает искать милиция.

Серый проговаривается о происшедшем в зоопарке Алхимику. Алхимик доволен, ведь зная это, он может посчитаться с Лукашовым. Дядя и бабушка Саши просят его сходить к Алхимику, извиниться перед ним и попросить не давать ход делу. Нехотя Лукашов соглашается. У Алхимика в это время происходит попойка и он требует от Лукашова признаться ему в любви и встать на колени. Завязывается потасовка. Саша Лукашов оказывается зажатым на кухне и, не найдя другого выхода, выбрасывается из окна…

В ролях 
 Олег Фомин — Саша Лукашов
 Борис Шувалов — Сергей Фомин, «Бонифаций»
 Евгений Титов — Лёша Ерёмин, «Серый»
 Геннадий Сайфулин — Алфимов, «Алхимик»
 Татьяна Степанченко — Ирка, жена Алфимова
 Мария Скворцова — бабушка Лукашова
 Пётр Вельяминов — дядя Володя
 Марина Яковлева — Надька
 Вадим Кириленко — Рыжий
 Андрей Макаревич — камео
 Сергей Ремизов — Михаил Семёнович, директор ПТУ
 Лилия Захарова — зам. директора ПТУ
 Юрий Заев — Серафим Иванович, мастер
 Сергей Барабанщиков — учитель физкультуры
 Ольга Зархина — подруга Владика
 Михаил Калинкин — Паша, друг-собутыльник Алфимова
 Александр Новиков — Лукашов, отец Саши
 Валерий Сторожик — инвалид с гитарой
 Валерий Трошин — учащийся ПТУ
 Дмитрий Урюпин — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Марк Осепьян
 Сценарист: Эдуард Володарский
 Операторы: Владимир Архангельский, Михаил Якович
 Композиторы: Виктор Бабушкин, Андрей Макаревич
 Художник: Борис Дуленков

Рецензии 
«Прошлое во всей его суровой мрачности возникнет в фильме „Стеклянный лабиринт“ — гниение брежневского полураспада. События картины относятся к конкретному 1980 году — к году ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан и к году достопамятной московской Олимпиады, к буддистскому году обезьяны и к году смерти Высоцкого. Растерянное молодое поколение выбрало себе спасительную маску безразличия. Ему, молодому поколению, стало все „по фигу“. Неучастие — единственная форма существования, которая, наивно казалось, охранит их тела и души от скверны.»— «Советский экран» #4, 1990 год.

Примечания

Ссылки 
 «Стеклянный лабиринт» на сайте «Энциклопедия отечественного кино».

Фильмы СССР 1989 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы-драмы СССР
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Экранизации произведений Юрия Чернякова